Novelda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Novelda (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Novelda (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar